Маммаев — фамилия; имеет женскую форму Маммаева.
 Маммаев, Мамма Нурмагомедович (род. 1957) — депутат Государственной Думы четвёртого созыва.
 Маммаев, Мисрихан Маммаевич (род. 1937) — советский и российский искусствовед, археолог, историк.
 Маммаев, Сулейман Нураттинович (род. 1967) — советский и российский медик, ректор ДГМУ (2016—2021).